Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 24. јула (квалификације и полуфинале) и 25. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 123 такмичара из 115 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио амерички пливач Кајлеб Дресел који је финалну трку испливао у времену од 46,96 секунди. Сребрну медаљу освојио је члан репрезентације Аустралије Кајл Чалмерс, док је бронза припала руском пливачу Владиславу Гриневу.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања овог такмичења нису постављени нови светски или континентални рекорди рекорди, као ни рекорди светских првенстава.

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара слободним стилом за мушкарце било је пријављено 123 такмичара из 115 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 24. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:15 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у укупно 13 квалификационих група.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 24. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 20:26 минута по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 25. јула са почетком од 20:22 по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно